Il doppio del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Iveta Benešová e Janette Husárová che hanno battuto in finale Viktoryja Azaranka e Shahar Peer 6-4,6-2

Teste di serie

 Chan Yung-Jan /  M Shaughnessy (quarti di finale)
 Michaëlla Krajicek /  Vladimíra Uhlířová (semifinali)

 Iveta Benešová /  Janette Husárová (campionesse)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2007